osuszacz (substancja)
 osuszacz (naczynie laboratoryjne)
 osuszacz powietrza
 osuszacz sprężonego powietrza